Acid Violet ist die Colour-Index-Bezeichnung für Säurefarbstoffe mit einem violetten Farbton:
 Acid Violet 5
 Acid Violet 6
 Acid Violet 9
 Acid Violet 13
 Acid Violet 17
 Acid Violet 49